Die 2. Liga 1975/76 war die 28. Spielzeit der zweithöchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann im August 1975 und endete im Juni 1976.

Modus 
Die 32 Mannschaften waren in zwei Gruppen zu je 16 Teams aufgeteilt. Diese spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Gruppensieger stiegen in die 1. Liga auf, während die jeweils letzten drei Teams in die 3. Liga abstiegen.

Vereine

Abschlusstabellen

Gruppe Nord

Gruppe Süd

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabellen auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1975
Fußballsaison 1975/76